Каракат:
 Каракат (вездеход) — лёкий самодельный вездеход на шинах низкого давления.
 Каракат (аул) — аул в Казахстане.